Гранзе́-Грі, Ґранзе-Ґрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Пуатьє, 12 км на південь від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 935,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Гранзе-Грі на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Гранзе-Грі
 [ Розташування муніципалітету Гранзе-Грі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр